Aleksandra Petrovna Protasova – nobildonna russa
 Vera Petrovna Protasova – nobildonna russa